СОККСКСАРХЕН (регион XII, ) — один из 17 регионов Филиппин. Состоит из четырёх провинций, название региона образуется от частей их названий: SOuth (Южный) Котабато, Котабато, Султан-Кударат, САРангани и ХЕНерал-Сантос. Регион располагается на юге Филиппин.

Административный центр региона — город Коронадаль.

Провинции региона

Примечания 

Регионы Филиппин
Географические неологизмы